Lancashire League 1899–1900 var den 11. sæson af den engelske fodboldliga Lancashire League. Ligaen havde deltagelse af 16 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Stockport County FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – England – Lancashire League

Noter 

Sæsoner i Lancashire League
Fodbold i 1899
Fodbold i 1900